Встре́чный — бывший посёлок городского типа в Билибинском районе Чукотского автономного округа России.

Географическое положение 
Расположен на правом берегу реки Энмынвеем вблизи отрогов Пырканайских гор.

Расстояние до районного административного центра составляет 72 км, до города окружного значения — 643 км.

Население

История 
В 1961 году на золотоносном месторождении реки Энмынвеем при Билибинском Горно-обогатительном комбинате (ГОКе) был организован прииск «Встречный», тогда же стал строиться одноимённый посёлок горняков, который в 1965 году получил статус посёлка городского типа.
В 1963 году прииск «Встречный» был переименован в прииск имени 45-летия ВЛКСМ.

9 ноября 1995 года Билибинский ГОК приказом № 131 упразднил прииск. Посёлок был оставлен жителями в 1996 году.

В 2004 году «Чукотавтодор» закончил капитальный ремонт дороги, соединяющий райцентр с посёлком Встречный, что означает, что какая-то разработка в посёлке ещё велась.

С 1998 года посёлок Встречный находится в стадии ликвидации.

Улицы посёлка: Дорожная, Коммунальная, Комсомольская, Космонавтов, Ленина, Мира, Нижняя, Центральная, Школьная, Юбилейная.

Памятники природы 
В окрестностях посёлка на вершинах гор находятся интересные геологические объекты в виде одиночных останцев, сложенных порфиробластическими гранитами, высота некоторых из них достигает 50 метров.

Примечания

Источники 
 
 

 Лист карты R-58-140-C,D Масштаб: 1 : 50 000.

Бывшие посёлки городского типа Чукотского автономного округа
Исчезнувшие населённые пункты Чукотского автономного округа
Населённые пункты Билибинского района